Андон Саздов Шулев е български социалист от Македония, деец на Българската комунистическа партия.

Биография 
Андон Шулев е роден през 1874 година във Велес, тогава в Османска империя, в семейството на водача на Велешката българска община Саздо Шулев. Андон Шулев следва право в Швейцария, където се движи сред социалистически кръгове. Възприема социалистическите идеи и в 1893 година става член на Българската работническа социалдемократическа партия. Участва в Македоно-одринска социалдемократическа група, в която членуват още Васил Главинов, Велко Марков, Никола Русински, Никола Карев, Димитър Мирасчиев, Атанас Раздолов, Стойно Стойнов, Гиго Драндаров, Лазар Главинов, Димо Хаджидимов и други.

Учи в българското педагогическо училище в Скопие, повлиява на Христо Зарезанков и създават социалистически кръжок, който вдига бунт, заради което е изключен от училището.

Брат му, Димитър Шулев, участва в Първата световна война като запасен подпоручик, в Първи пехотен софийски полк, носител на орден „За храброст“, IV степен.

Родословие

Бележки 

Български социалисти
Родени във Велес
Възпитаници на Скопското българско педагогическо училище
Български политици от Македония
Български имигранти от Македония в София
Андон